Darja Jurjewna Moros (; * 1. September 1983 in Leningrad) ist eine russische Schauspielerin.

Leben 

Moros’ Eltern sind die Schauspielerin Marina Lewtowa und der Schauspieler und Regisseur Juri Moros. Als Schauspielerkind kam sie früh mit dem Film in Berührung. Im Alter von drei Monaten spielte sie ihre erste Rolle. Die Regisseurin Dinara Asanowa suchte ein Baby für den Film «Милый, дорогой, любимый, единственный». In ihrer ersten Rolle verkörpert sie ein männliches Baby. In ihrer Kindheit erhielt Moros Unterricht in Kunstgymnastik, aber ihr Trainer entdeckte bei ihr kein Talent. Danach wurde sie in figürlichem Darstellen unterrichtet und erreichte bei einem Wettbewerb den zweiten Platz. Sie hatte noch andere kindliche Leidenschaften: sie erhielt Unterricht in Unterhaltung, Schriftstellerei und Theaterwissenschaften. In ihrer Schulzeit spielte sie in 5 Kinofilmen: «Семьянин» «Чёрный квадрат», «Русский регтайм», «Кризис среднего возраста», «Директория смерти». Ihre Eltern konnten sie bei der Berufswahl nicht beeinflussen. Sie erzählten ihr wahre Episoden aus dem Theaterleben. Moros beschloss daraufhin, Theaterwissenschaften zu studieren, erkannte aber bald, dass dies nicht ihre Sache war. Im Jahre 2000 bot ihr der Regisseur Giorgi Danelia ihre erste große Rolle in der Komödie «Фортуна» an. Für diese Rolle wurde sie von der Jury des Kinotawr-Filmfestivals gewürdigt. Hierauf traf sie die Entscheidung, sich auf Kinofilme zu spezialisieren. Moros studierte an der MChAT-Schauspielschule bei Roman Kosak und Dmitri Brusnikin. 2003 schloss sie ihr Schauspielstudium ab und wurde in die Truppe des Moskauer Künstlertheater aufgenommen.
2005 beendete sie Kurse über Szenaristik und Regie. 2009 trat sie gemeinsam mit Pelageja in der Fernsehshow «Две звезды» (Zwei Sterne) auf. Sie ist mit dem Regisseur Konstantin Bogomolow verheiratet. Am 5. September 2010 brachte sie eine Tochter zur Welt, die den Namen Anna erhielt.

Ehrungen und Preise 
 2001: Filmfestival in Wladikawkas – Preis als beste weibliche Darstellerin im Film «Дикарка»
 2006: Internationales Filmfestival in Chicago, Silver Hugo – als beste weibliche Darstellerin im Film «Точка», gemeinsam mit Wiktorija Isakowa und Anna Ukolowa (Анна Викторовна Уколова)
 2009: Nika-Filmpreis als beste weibliche Darstellerin im Film «Живи и помни»

Theaterrollen

Московский театр-студия п/р Олега Табакова 
 2000: «Песочный человек». Regisseur: Александр Валентинович Марин – Klara + Koppelin
 2003: «Тезка Швейцера» Виктора Шендеровича. Regisseur: Александр Иванович Дзекун – Fema
 2005: «Болеро» Павла Когоута. Regisseur: Владимир Сергеевич Петров – Anna

Tschechow-Kunsttheater Moskau 
 2001: «Ю» Ольга Мухина. Regisseur: Евгений Каменькович – Pirogova
 2002: «Вечность и ещё один день» Милорад Павич. Regisseur: Владимир Сергеевич Петров – Kalina
 2003: «Тот, кто получает пощечины» Леонид Николаевич Андреева. Regisseur: Райа-Синикка Рантала – Konsuela
 «Амадей» Питер Шеффер. Regisseur: Марк Розовский – Katarina Kaval'eri, Sal'eris Lehrerin (ввод)
 «Татуированная роза» Теннесси Уильямс. Regisseur: Марк Розовский – Rosa della Rosa (ввод)
 2004: «Тартюф» Мольер. Regisseur: Нина Васильевна Чусова – Mariana, Tochter Ogroms
 2004: «Изображая жертву» Gebrüder Пресняков. Regisseur: Кирилл Семёнович Серебренников – Ol'ga (ввод)
 2006: «Учитель словесности» Антон Павлович Чехова. Regisseur: Николай Шейко – Ljudmila
 2006: «Живи и помни» Валентин Распутин. Regisseur: Владимир Сергеевич Петров – Nastenka
 2007: «Двенадцать картин из жизни художника» Юрий Купера. Regisseur: Владимир Сергеевич Петров – Unbekannte
 2007: «Женщина с моря» Генрик Ибсен. Regisseur: Юрий Иванович Ерёмин – Boletta
 2013: «Идеальный муж. Комедия» nach dem Werk von Оскара Уайльда. Regisseur: Константин Богомолов – Gertruda Termova

Filmografie 
 1984: Милый, дорогой, любимый, единственный… – Säugling
 1986: Дополнительное время
 1991: Семьянин
 1992: Чёрный квадрат – Lida Merkulova
 1993: Русский регтайм – Tochter von Vater Mitja
 1997: Кризис среднего возраста – Lena
 1999: Директория смерти
 2000: Фортуна – Mascha Soroshina, Braut
 2000: Афинские вечера – Natascha
 2001: Дикарка – Varja
 2001: Саломея – Katen‘ka
 2001: Кобра. Антитеррор
 2002: Каменская 2. Я умер вчера – Vika
 2002: Женская логика – Vika
 2003: Театральный Блюз – Anja Astachova
 2004: Женщины в игре без правил – Маша Передреева
 2004: Холостяки
 2004: Прощальное эхо – Oksana Perfil‘eva
 2005: Гибель империи – Berg-Katja
 2005: Умножающий печаль – Lena Ostroumova
 2005: Море волнуется раз…
 2005: Дополнительное время – Mascha, Mädchen vom Eskortservice
 2005: Дети Ванюхина
 2005: 12 месяцев
 2006: Точка – Ninka-Moudodyrka
 2006: Нанкинский пейзаж – Надя, Cshen‘cin
 2008: Живи и помни – Nastenka
 2008: Оттепель – Nazascha
 2008: Апостол – Lida, Bibliothekarin, Frau von Pawel Istomin
 2008: Братья-детективы – Katja Muchina
 2009: Пелагея и белый бульдог – Gouverneurin
 2009: Москва, я люблю тебя!
 2009: Прыжок афалины – Maja
 2009: Две дамы в Амстердаме – Svetlana
 2009: Ловушка – Vera
 2010: Сказка. Есть
 2010: Дом Солнца – Gerda
 2011: Dostojewski () – Saschen’ka Schubert, Schauspielerin
 2011: Чёрные волки – Vera Samarina
 2011: Забытый – Anecka
 2011: Пончик Люся – Tat‘jana
 2011: Не плачь по мне, Аргентина – Alla
 2011: «Кедр» пронзает небо – Alla Kantorowic
 2012: Дирижёр – Ol‘ga
 2012: Без свидетелей – Lena
 2012: Стальная бабочка – Tat‘jana
 2012: Краплёный – Veronika
 2013: Департамент – Alena Ivanovna Revniceva, Anwältin
2014: Durak – Der ehrliche Idiot
 2014: Дом с лилиями – Taisija
 2019: Содержанки – Elena Shirokova

Weblinks 
 
 Internetseite von Darja Moros (russisch)
 Darja Moros auf der Seite des Tschechow-Kunsttheater Moskau (russisch)
 Moros singt gemeinsam mit Pelageya Конь (Das Pferd) (russisch)

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Theaterschauspieler
Kinderdarsteller
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1983
Frau